MYI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Murray Islands (Australia)